Capilla kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Capilla del Señor, kommunhuvudort, Buenos Aires,

Colombia 

 Barrio San Luis, ort, Bogotá,

Mexiko 

 Capilla, Mexiko, ort, Chiapas, El Porvenir,

Spanien 

 Capilla, Spanien, ort, Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Capilla (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar